Маккла́уд () — англоязычная фамилия, а также топоним в США и другое.

Известные носители 
 Макклауд, Анджела (более известна под псевдонимом Роксанна Холл, род. 1976) — британская порноактриса.
  (род. 1967) — американский профессиональный баскетболист.
 Макклауд, Скотт (род. 1960) — псевдоним американского художника комиксов Скотта Маклауда.

Вымышленные персонажи 
 Фокс МакКлауд — главный герой серии видеоигр Star Fox компании Nintendo, антропоморфный лис.

Топонимы 
  — городок в округе Сискию (штат Калифорния, США).
  — река в штате Калифорния (США).

Другое 
  — американский телесериал (1970—1977).

См. также 
 Маклауд